S121, S-121 ou S.121 peut faire référence à:
 HMS Artful (S121), un sous-marin nucléaire d'attaque de la Royal Navy ;
 Malédiction (S.121), une œuvre pour piano et cordes de Franz Liszt ;
 Renfe série S-121, une automotrice a grande vitesse construit par Talgo et Bombardier.